Euodynerus blakeanus  — вид одиночных ос из семейства .

Распространение 

Встречаются в Северной Америке: США (Техас, Нью-Джерси, Северная Каролина, Канзас, Мэриленд, Миссури, Западная Вирджиния).

Описание 
Длина переднего крыла самок 8,5—9,5 мм, а у самцов — 6,5—8,0 мм. Окраска тела в основном чёрная с жёлтыми отметинами.

Примечания

Литература 
 MacLachlan, W. B. 1980. A key to and notes on the Eumenes of America north of Mexico (Hymenoptera: Eumenidae). — Journal of the Kansas Entomological Society, 53: 617—621.
 Richards, O. W. 1978. The social wasps of the Americas excluding the Vespinae. — British Museum (Natural History), London. vii + 580 pp., 4 plates.

Ссылки 

Euodynerus
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1909 году
Эндемики США